La tête est une structure anatomique située généralement à l'avant du corps d'un animal. Par analogie, le mot tête signifie l'avant de quelque chose.

Tête peut faire référence à :

Par analogie 

 Tête humaine, la tête d'un être humain,
 Coup de tête, coup donné par cette partie du corps, 
 Tête, une personne intelligente,
 Chasseur de têtes, un recruteur recherchant ces personnes intelligentes,
 Réducteur de tête, une tribu amérindienne, et tête réduite, une coutume de cette tribu,
 Tête de réserve, tête de remplacement ou tête magique, un type de sculpture de tête de l'Antiquité égyptienne,
 Casse-tête, un jeu de réflexion qui se joue seul,
 Tête ronde, surnom donné aux puritains partisans du Parlement pendant la Première Révolution anglaise,
 Têtes-Plates, confédération de plusieurs tribus amérindiennes, 
 Tête des insectes.
 Tête, une reprise de la tête au football.
 La partie terminale arrondie et plus grosse que le reste du corps de quelque chose; partie terminale d'un objet rond. (Définition du CNRTL) Exemple : tête d'ail.
 La Tête, un oronyme désignant par métaphore un sommet montagnard qui a le plus souvent une forme arrondie.
 Tête et épaules, une figure utilisée en analyse financière.

En construction
Tête de mur, Tête de jambage: l'épaisseur apparente d'un mur, à son extrémité, qui est revêtue ou non d'une chaîne ou d'une jambe étrière en pierre.
Tête de voussoir: On nomme ainsi la face intérieure ou extérieure d'un voussoir d'arc ou d'un claveau de plate-bande.
Tête de canal: Partie d'une pièce d'eau la plus proche du château.
Tête de chat: Nom qu'on donne à des petits moellons presque ronds.
 Tête de marteau, la partie métallique d'un marteau
têtu
Têtu De Maçon: Outil qui sert à démolir; c'est un gros marteau dont la tête est carrée et l'autre extrémité pointue.
Têtu de Limousin: Outil qui sert à démolir; c'est un gros marteau dont la tête est fendue et l'autre extrémité pointue.
Têtu à arête: Masse de fer dont les extrémités sont fendues; il sert à casser la pierre: On le nomme aussi masse.

Techniques 
 Tête de bétail, une unité de mesure d'un cheptel,
 Tête motrice, une unité au bout et à la fin d'un TGV
 Tête de delco, un dispositif pour l'allumage dans un moteur,
 Tête de lecture, un dispositif pour la lecture d'un signal :
 Tête d'un magnétoscope ou d'un magnétophone,
 Tête MR, Tête GMR, Tête inductive : divers types de têtes d'un disque dur,
 Tête universelle, un récepteur pour la télévision par satellites,
 Tête de caméra, support de caméra permettant ses mouvements autour de l'axe de rotation
 Tête d'impression, le dispositif d'une imprimante qui assure l'impression,
 Tête de fourche, un carénage installé à l'avant d'une moto.

Culturel 

 Tête (Laurens), une sculpture de Henri Laurens,
 Têtes Raides, un groupe de musique,
 La Tête coupable, un roman,
 La Mauvaise tête, un album de bande dessinée de la série Les aventures de Spirou et Fantasio,
 ,
 ,
 ,
 tête-bêche, une variété en philatélie,
 Tête de Moine, un fromage suisse.

Cinéma et télévision 

 Les Têtes brûlées, une série télévisée américaine,
 Tête brûlée, un film américain,
 Prise de têtes, un film français.
 Les têtes à claques, une série d'animation.

Autres 
 Le latin caput signifiant tête a donné les mots , cheptel,  et l'expression per capita (voir revenu per capita) ;
 Tèt, une tête en créole haïtien ;
 Tete, une ville du Mozambique ;
 Têtu, un magazine français qui se décrit comme « le magazine des gays et des lesbiennes » ;
 Tété (1975-), chanteur français ;
 Tetê (2000-), footballeur brésilien.

Voir aussi 
 
 
 
 
  (en anglais)

Notes et références